Шушњар може да се односи на:
 Спомен-подручје Шушњар, гробље и меморијални центар жртава усташког геноцида у Другом свјетском рату
 Награда Шушњар, књижевна награда у Републици Српској
 Масакр на Шушњару

или
 Шушњар (Лазаревац), насеље у градској општини Лазаревац, град Београд, Република Србија
 Велики Шушњар, насеље у општини Петриња, Банија, Република Хрватска

Види још 
 Шушњари